Sport Club Internacional é um clube brasileiro de futebol da cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Seu uniforme e escudo são baseados no do Internacional do Rio Grande do Sul.

Campanhas de destaque

Estaduais 
  Vice-Campeonato Mato-Grossense da Segunda Divisão: 1988.

Internacional